Арбо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Юстариц — Валле-де-Нив и Нивель. Округ коммуны — Байонна.

Код INSEE коммуны — 64035.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к юго-западу от Парижа, в 175 км юго-западнее Бордо, в 100 км к западу от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20—30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2034 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1283 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 924 были экономически активными, 359 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 73,3 %). Из 924 активных жителей работали 858 человек (445 мужчин и 413 женщин), безработных было 66 (29 мужчин и 37 женщин). Среди 359 неактивных 96 человек были учениками или студентами, 167 — пенсионерами, 96 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Лаврентия (XII век). Исторический памятник с 1991 года.
 Дом хранителя церкви (XVI). Исторический памятник с 1991 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи